Scoloposcelis är ett släkte av insekter. Scoloposcelis ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Näbbskinnbaggar
Scoloposcelis